«The Sound of Madness» — третій студійний альбом американського рок-гурту Shinedown. В США альбом вийшов 24 червня 2008.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми